Canotajul a fost prezent la Jocurile Olimpice începând cu anul 1900. Sportul a fost inclus și în programul Jocurilor Olimpice din 1896, dar probele au fost anulate din cauza vremii nefavorabile.

Probele feminine de canotaj au fost introduse abia la Jocurile Olimpice din 1976 de la Montreal. Probele de categorie ușoară au fost introduse la Jocurile Olimpice din 1996.

La ediția curentă a Jocurilor Olimpice (Beijing 2008) au loc următoarele probe de canotaj:
 Masculin: patru vâsle, dublu vâsle, simplu vâsle, 8+1, patru rame fără cârmaci, două rame fără cârmaci
 Masculin categorie ușoară: patru rame fără cârmaci, dublu vâsle
 Feminin: patru vâsle, dublu vâsle, simplu vâsle, 8+1, două rame fără cârmaci
 Feminin categorie ușoară: dublu vâsle

Calificare 

Fiecare țară poate participa cu un singur echipaj pentru o probă de canotaj. Principala calificare directă se face prin rezultatele de la Campionatului Mondial de Canotaj anterior Jocurilor Olimpice. Alte calificări au loc în timpul anului Jocurilor Olimpice - Asia, Africa, America Latină. În fiecare an, FISA (Federația Internațională de Canotaj) stabilește criterii legate de numărul echipajelor care se pot califica pentru fiecare regată.

La Campionatul Mondial, primele echipaje clasate garantează calificarea țării la Jocurile Olimpice - canotorii pot fi schimbați înaintea Jocurilor. În cazul calificării regatelor, echipajul nu se poate modifica (cu excepția cazurilor de îmbolnăvire sau rănire).

Distanțe 
Regatele olimpice de canotaj se desfășoară pe distanțe de 2.000 m. În trecut, cursele erau disputate pe diferite distanțe: 1.750 m în 1900, 1,5 mile în 1904 și 1908 și 1.880 m în 1948.

La curse participă 6 ambarcațiuni începînd cu Jocurile Olimpice din 1956.

Clasament medalii (1900-2012)

Cei mai medaliați canotori 
Acest tabel îi arată pe cei care au câștigat cel puțin trei medalii de aur.

Probe

Masculin

Feminin

Probleme de dopaj 

 2000: Andris Reinholds, Letonia
 2004: Olena Olefirenko, Ucraina, medalie de bronz retrasă.

Vezi și 
 Lista medaliaților olimpici la canotaj (bărbați)
 Lista medaliaților olimpici la canotaj (femei)
 România la Jocurile Olimpice

Legături externe 
 Olympic Rowing Stadiums seen from Google Earth